Chiesa di Sant'Ignazio ad Arezzo
Chiesa di Sant'Ignazio a Bogotà
Chiesa di Sant'Ignazio a Buenos Aires
Chiesa di Sant'Ignazio a Cagliari
Chiesa di Sant'Ignazio a Gorizia
Chiesa di Sant'Ignazio a Magonza, dedicata a Sant'Ignazio di Antiochia
Chiesa di Sant'Ignazio a Oliena
Chiesa di Sant'Ignazio all'Olivella a Palermo
Chiesa di Sant'Ignazio a Parigi
Chiesa di Sant'Ignazio a Praga 
Chiesa di Sant'Ignazio d'Antiochia a Roma

Pagine correlate
Chiesa di Sant'Ignazio di Loyola